Ме́ер (Ма́йер, Мейер) Ла́нски (), при рождении Меер Суховлянский (; 4 июля 1902 года — 15 января 1983 года) — американский криминальный деятель еврейского происхождения, который вместе со своим напарником Чарльзом «Лаки» Лучано сыграл важную роль в создании Национального преступного синдиката в США.

Лански как представитель еврейских преступных группировок США по прозвищу «Бухгалтер мафии» () стал основателем крупномасштабной игорной империи, разбросанной по всему миру. Он владел собственными долями в казино Лас-Вегаса, Кубы, Багамских островов и Лондона. Он же оказывал большое влияние на развитие итало-американской мафии и сыграл крупную роль в консолидации преступного мира. Масштабы этой роли до сих пор оспариваются, поскольку Лански отвергал множество обвинений в свой адрес.

На протяжении около полувека Лански был связан с организованной преступностью, однако ему формально предъявлялись только обвинения в организации незаконного игорного бизнеса. В истории США он считается одним из наиболее богатых: незадолго до бегства Лански с Кубы сообщалось, что его состояние оценивается в 20 миллионов долларов США (эквивалентно сумме 189 миллионов долларов США в 2018 году). Однако после смерти Лански в 1983 году было установлено, что формально его состояние насчитывало только 57 тысяч долларов США.

Ранний период 
Меер Суховляньский (такое имя он получил при рождении) родился в Российской империи за чертой оседлости в городе Гродно (ныне Беларусь) в еврейской семье Макса и Етты Суховляньских, которые, по словам самого Меера, пережили в своё время еврейский погром. Сам Меер всегда называл местом своего рождения Польшу. В 1911 году Меер, его мать и брат Яков, решив перебраться в США, сели на корабль «Курскъ», отходивший из порта Одессы, чтоб отправиться за океан. В апреле корабль прибыл на Эллис-Айленд, в Нью-Йорк. Меер последовал примеру отца, который ещё в 1909 году покинул Россию, и поселился на Манхэттене, в районе Нижний Ист-Сайд. Представитель иммиграционного ведомства сократил неудобную для произношения фамилию Суховляньского и записал прибывшего как «Лански», и под этой фамилией Меер прожил всю жизнь.

В районе Нижний Ист-Сайд, где жила семья Лански, действовали три крупные преступные этнические группировки — итальянцев, ирландцев и евреев. Лански влился в еврейскую группировку Бруклина, лидерами которой были дети еврейских переселенцев — Джейкоб (Яков) Гузик и Луис Лепке, которые позже стали соратниками Лански. Ещё одним другом детства Меера стал Бенджамин Сигельбаум, представитель еврейской мафии, известный больше под прозвищем «Багси Сигел» — вместе Меер и Багси были партнёрами по бутлегерству и руководили  в эпоху Сухого закона в США. Из итальянской мафии самым близким другом Меера был Сальваторе «Лаки» Лучано, который был старше Меера на 5 лет и крепче физически. Обстоятельства их знакомства были не столь дружественными: при первой встрече в школе Лучано как лидер итальянской группировки потребовал «выплаты дани» от Лански, но получил отказ и силой забрал мелочь, выкрикнув в адрес Меера при этом серию антисемитских оскорблений. Чуть позже Меер ответил ему тем же, выследив на улице своего противника, сбив булыжником с ног и ответив ему аналогичными оскорблениями на этнической почве. Лучано после этого инцидента убедился, что Лански стоит уважать за его способность отстаивать собственную позицию, и со временем стал хорошим другом Меера.

Деятельность

Бутлегерство 
Изначально Лански активно занимался бутлегерством в эпоху господства сухого закона в 1919—1933 годах, подпольно продавая алкоголь, а коллегой Лански в этом деле был Багси Сигел. Лански заключил договор с руководителем канадского концерна по производству вин, евреем по происхождению Сэмюэлем Бронфманом, и стал ответственным за контрабанду шотландского виски через озеро Онтарио, по которому проходила граница Канады и США. Помимо этого, Лански пользовался лазейкой в сухом законе, который не запрещал прямо продавать медицинский спирт. С помощью промышленных предприятий, производивших медицинский спирт, и знакомых химиков-лаборантов Мейер смешивал шотландский виски со спиртом, подкрашивал коктейль и затем отправлял партии для реализации. В США из Канады было завезено 17 миллионов галлонов контрабандного виски, а Лански сумел сбыть порядка 49 миллионов галлонов виски другого образца.

Одним из таких питейных заведений стал существующий и поныне бар «Chumley’s», завсегдатаями которого в 1920-е были классик американской литературы Джон Дос Пассос и поэтесса Эдна Миллей. После начала «Великой депрессии» позиции гангстеров, в том числе Лански, упрочились, и даже Аль Капоне вынужден был согласовывать свои действия лично с Лански. Помимо этого, Лански наладил контакт с чиновниками Багамских островов, откуда во Флориду поставлялись коньяк и водка. Позже он переориентировал Багамы на игорный бизнес после взятки в три миллиона долларов и открыл в 1963 году первый эксклюзивный отель-казино по образцу кубинских.

Игорное дело 
Помимо бутлегерства, которое пришло в упадок после «Нового курса» Франклина Рузвельта, Лански активно участвовал в азартных играх и создавал собственные заведения. По байкам, Лански однажды проиграл в карты деньги, которые должен был потратить на покупку халы в канун Шаббата, из-за чего рассорился с матерью и довёл её до слёз. Позже Лански пообещал, что больше такого себе не позволит, и тщательно изучал искусство игры. Его первые игорные дома были основаны в Чикаго, Кливленде и Детройте. В 1933 году Лански и Лучано прибыли на Кубу, встретившись с её правителем Фульхенсио Батистой и получив от него патент на открытие и управление игорными домами на Кубе. В 1937 году он открыл отель-казино «Насьональ» в Гаване (самый фешенебельный отель-казино в мире на тот момент), а также убедил принять закон, по которому азартные игры на Кубе не облагались налогами, но разрешались только в отелях, общая стоимость которых была не ниже миллиона долларов США.

К 1936 году Лански уже владел казино во Флориде, Нью-Орлеане и на Кубе, а благодаря своим связям и возможностью технической проверки механизмов всех игр он мог предсказать, какие ставки делают игроки, и выработать стратегию, чтобы казино оставалось в выигрыше. При этом он требовал от сотрудников казино делать всё возможное, чтобы в казино игры проходили максимально честно и чтобы посетители лично убедились, что никаких фальсификаций и мошеннических приёмов в результате игры не было зафиксировано. Лански заверял, что все сотрудники его казино являются исключительно добросовестными людьми, а благодаря связям и собственным средствам он был в состоянии подкупить все силы правопорядка, чтобы исключить возможность облавы на его заведения.

Со временем Лански вложил средства в создание игорного центра в США на территории Лас-Вегаса как альтернативе Монте-Карло, а автором этой идеи стал Багси Сигел. Лански убедил итальянские группировки на  в 1946 году назначить Сигела главным ответственным за увеселительные заведения Лас-Вегаса — он убедил боссов мафии не расправляться с Сигелом, который к тому моменту стал нежелательным лицом, приносившим постоянные убытки. Лански вложил личные средства в казино Сигела, которое было одновременно и гостиницей, под названием . Название этого казино было взято в честь актрисы Вирджинии Хилл, с которой Багси связывали длительные отношения. Весь комплекс Лас-Вегаса строился в течение 10 лет и был официально открыт только в 1947 году. В рождественскую ночь 1946 года в Лас-Вегас прибыли звёзды Голливуда тех лет (Кларк Гейбл, Джоан Кроуфорд, Лана Тернер) и лидеры преступных группировок США, которые должны были участвовать в открытии комплекса, но к тому моменту мест в гостиницах ещё не хватало.

Несмотря на предоставленный кредит доверия, заведения Багси Сигела были откровенно убыточными, и даже после второй встречи и обещаний Лански и Лучано положение Сигела не было исправлено. Инвесторы требовали разобраться с Сигелом, и позже сам Лански вынужден был вопреки своей воле признать необходимость ликвидации Сигела как человека, разрушавшего организацию. Выяснилось, что Сигел затягивал строительство развлекательного комплекса, присваивая себе средства и выписывая фиктивные счета, но некоторые рабочие отвечали ему той же монетой. 20 июня 1947 года наёмный убийца застрелил Сигела в его собственном доме в Лос-Анджелесе, а через 20 минут Гас Гринбаум и Мо Сидуэй, помощники Меера Лански, подписали все документы о переходе имущества Сигела под контроль Лански и сумели расплатиться с рабочими. Открытие состоялось в 1947 году, а по данным ФБР, Лански в течение 20 лет вкладывал средства в гостиницу «Flamingo» и все развлекательные заведения Лас-Вегаса, но позже неоднократно высказывал своё сожаление о том, что согласился на необходимости ликвидации Сигельбаума.

Смерть Сигела стала завершающим актом смещения центра мафии из Нью-Йорка в Лас-Вегас, от Пяти семей к Чикагской мафии. Считается, что Лански стал помощником и наставником чикагского босса Тони Аккардо. При этом, чтобы избежать участи Аль Капоне, который был осуждён за неуплату налогов и организацию борделей, Лански перевёл все свои средства на счёт в швейцарском банке, анонимность которого была обеспечена . Лански даже приобрёл оффшорный банк в Швейцарии, который использовал для отмывания денег с помощью сети подставных компаний и холдингов.

О своём игорном бизнесе Лански говорил следующее:

Люди приходили в наши казино и играли, а когда возвращались в Нью-Йорк или Вашингтон, то произносили набожные речи о том, как аморальны игры. Но они не говорили в своих речах о том, что, на мой взгляд, было намного хуже. Когда мы начинали, большая часть Флориды и многих других районов страны были закрыты для евреев. До Второй мировой войны евреям запрещалось входить внутрь многих отелей, казино и жилых домов. Наши казино были прекрасным местом, открытым для всех. Евреи, христиане, арабы, все могли приходить к нам и играть.

Вторая мировая война 
В 1930-е годы Лански занимался не только криминальной деятельностью, но и ввязался в борьбу против пронацистского Германоамериканского союза. По его воспоминаниям, в Йорквилле на Манхэттене, где жили выходцы из Германии, 15 человек вместе с Лански сорвали выступление членов союза и устроили драку:

Сцена была украшена свастикой и портретом Адольфа Гитлера. Ораторы начали разглагольствовать. Нас было всего пятнадцать человек, но мы перешли к решительным действиям и вышвырнули кое-кого из окон. Большая часть нацистов испугалась и разбежалась, но мы бросились в погоню и поколотили их. Мы хотели показать, что евреи никогда не будут сидеть и терпеть оскорбления.

Во время Второй мировой войны на Лански вышли представители Управления военно-морской разведки США, что было частью , в рамках которой правительство пользовалось услугами мафиози для того, чтобы выловить немецких шпионов и диверсантов, прибывавших на подводных лодках. Встретившись с высокопоставленным лицом из ВМС США, Лански добился освобождения Лаки Лучано в обмен на обеспечение безопасности всех кораблей, строившихся в гавани Нью-Йорка. Причиной повышения уровня безопасности стали участившиеся случаи нападения подлодок Кригсмарине на союзные военные, грузовые и гражданские суда вдоль Восточного побережья США и в Карибском бассейне. Через Меера Лански разведка ВМС США вышла на Лаки Лучано, который, в свою очередь, приказал  взять на себя ответственность за борьбу против диверсий в гавани Нью-Йорка. Благодаря наводкам мафии разведка ВМС США выловила за годы войны ряд шпионов и провокаторов, работавших на Третий рейх.

Деятельность на Кубе

Гаванская конференция 
После завершения Второй мировой войны Лаки Лучано, выйдя на свободу, тайно перебрался на Кубу по фальшивому паспорту, хотя обязался покинуть США и жить на Сицилии. 22 декабря 1946 года в гостинице «Отель Насьональ» состоялась так называемая «» — съезд лидеров американского преступного мира (последний раз он прошёл в 1932 году в Чикаго). Среди участников были Джо Адонис, Альберт «Безумный шляпник» Анастазия, Фрэнк Костелло, Джозеф «Джо Бананы» Боннано, Вито Дженовезе, ,  (Нью-Йорк), Санто Траффиканте-младший (Тампа, Флорида), Карлос Марчелло (Новый Орлеан) и Стефано Магаддино (Буффало). Чикаго представляли Аккардо и братья Фискетти —  и , а также Лански, Далиц и  из Флориды. На встрече Лански предложил вложить средства в развитие Гаваны. Лучано, который был единственным, кто зафиксировал все события на встрече, собирался заняться своей подпольной деятельностью на Кубе и оставаться там до тех пор, пока не смог бы добиться возвращения в США. На той же встрече был и Фрэнк Синатра, который прилетел на Кубу со своими друзьями — братьями Фискетти.

В 1952 году президент Кубы  получил от Лански взятку в размере 250 тысяч долларов США в обмен на то, чтобы пост главы государства снова занял Батиста. В марте 1952 года произошёл государственный переворот, приведший к власти Батисту, и тот снова восстановил прежнюю деятельность казино. Батиста предложил зарплату Мееру Лански в 25 тысяч долларов США ежегодно в обмен на должность советника по вопросам игорного бизнеса. В 1955 году Батиста снова изменил законы, по которым лицензию на организацию игорного бизнеса получал любой, кто вкладывал 1 миллион долларов США в развитие отеля или 200 тысяч долларов в новый ночной клуб. В отличие от Лас-Вегаса, проверять данные и чеки здесь никто не собирался. Пока предприниматели вкладывали средства в игорный бизнес, им выделялись средства на строительство, освобождение от налогов сроком на 10 лет и беспошлинный ввоз оборудования и предметов быта. Правительство получало 250 тысяч долларов за выдачу лицензии, а также процент от доходов казино. 10 тысяч игровых автоматов на Кубе принадлежали Роберто Фернандесу Миранде, родственнику Батисте, который был генералом вооружённых сил Кубы и министром спорта и первым предложил установить парковочные часы в Гаване. Пошлины на импорт материалов для строительства гостиниц были отменены, и кубинские подрядчики закупили намного больше материалов, чем требовалось, и продали излишки другим для получения собственной прибыли. Считалось, что за лицензию требовалось раскошелиться на большую сумму, чем на 250 тысяч долларов. Периодически взятки требовали и получали многие политики.

Лански вложил средства в развитие клуба «Монмартр», одного из центров игорного бизнеса в Гаване, а также задумался о строительстве ещё одного казино в здании «Насьоналя», откуда выходил бы вид на крепость Эль-Морро. Для этого он готов был выкупить крыло 10-этажной гостиницы и создать номера для любителей азартных игр с высокими ставками. Против этого выступили Эрнест Хемингуэй и ещё ряд американцев, живших на Кубе, но Батиста проигнорировал их возражения и поддержал идею Лански, открыв в 1955 году гостиницу выступлением Эрты Китт. После строительства казино Батиста стал немедленно собирать свою долю прибыли. В частности, доля Батисты в ряде казино выросла до 30 %, но официальных подтверждений тому, что Батиста заработал ещё множество средств в виде получения взяток и вымогательств, не было. Игровые автоматы принесли 1 миллион долларов США режиму. Лански же в первый год благодаря казино «Habana Riveira» с 440 комнатами и залами, куда было вложено 18 миллионов долларов США, заработал 3 миллиона долларов США.

Кубинская революция 
Кубинская революция и восхождение Фиделя Кастро уничтожили все перспективы Лански. В канун Нового 1958 года Батиста стал спешно готовиться к побегу в Доминиканскую республику, а затем оттуда сбежал в Испанию, где и умер в изгнании. Мародёры разграбили почти все казино Лански, разрушив здания, а 8 января 1959 года Кастро вступил в Гавану. По одной из легенд, Лански встречался лично с Кастро и Че Геварой во дворе дома правительства, где был открытый тир — там Кастро и Че упражнялись в стрельбе. Лански настаивал на отказе от национализации казино, а в случае национализации готов был потребовать компенсацию. Однако получил ультиматум с требованием немедленно покинуть страну (и явной угрозой расправы в случае отказа), после чего вынужден был подчиниться требованиям Че Гевары и Кастро и уехал с Кубы навсегда. Президент Мануэль Уррутия Льео закрыл все казино, а в октябре 1960 года все гостиницы были национализированы окончательно и азартные игры были объявлены вне закона. В итоге Лански потерял от 7 до 17 миллионов долларов США, а после того, как были закрыты казино в Майами, ему остались только доходы в Лас-Вегасе.

Эмиграция в Израиль и арест 
В 1939 году в порт Гаваны должен был прибыть корабль с еврейскими беженцами, спасавшимися от нацистских гонений в Европе. Власти пытались развернуть судно, однако Лански предложил заплатить лично по 500 долларов из своих денег за расселение беженцев. Предложение приняли и расселили беженцев, а чиновники из миграционной службы получили вознаграждение от Лански. В начале 1947 года Лански стал одним из тех, кто поддержал воссоздание еврейского государства на территории подмандатной Палестины — он начал тайно переправлять оружие из портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, поставлявшееся по ленд-лизу странам Антигитлеровской коалиции, в порт Хайфы, где его получали все еврейские военизированные организации. Этим Лански не позволил снабжать огнестрельным оружием армию Египта, воевавшую против израильской армии, и всех его арабских союзников. 14 мая 1948 года, спустя 11 минут после провозглашения государственного суверенитета Израиля, Меер Лански перевёл часть личных средств на счёт Государства Израиль, обязавшись в дальнейшем регулярно передавать 10 % своей прибыли в израильскую казну.

Со временем на Лански начали давить ФБР и журналисты, которые отслеживали каждый его шаг в 1950-е и 1960-е годы и назвавшие его «боссом боссов мафии». ФБР пытались найти повод, чтобы арестовать Лански и предъявить ему обвинения в преступлениях в коммерческой сфере — однако долгое время ни отслежка его маршрутов, ни прослушка телефонных разговоров, ни обыски в квартире Лански ничего не давали. Более того, директор ФБР Эдгар Гувер сам враждовал с Лански после того, как тот организовал тайную съёмку на конспиративной квартире Гувера, и на основании съёмки обвинил последнего в мужеложестве. В 1970 году Лански покинул США, спасаясь от неуплаты налогов, и после прибытия в Израиль был приглашён на аудиенцию к Голде Меир, с которой у него установились дружеские отношения. Туристическая виза действовала в течение двух лет, а сам Лански подлежал выдаче как подозреваемый в преступлениях и не смог остаться в Израиле до конца жизни. В ноябре 1972 года он покинул Израиль. Попытки Лански скрыться за рубежом не привели ни к чему: его готов был пригласить президент Парагвая Альфредо Стресснер, но в аэропорту Рио-де-Жанейро Лански перехватили агенты ФБР и доставили его в Майами.

Последние годы жизни 
Винсент «Жирный Винни» Тереза свидетельствовал на суде против Лански: последнего обвиняли в неуплате налогов, но в 1974 году судебный процесс закончился оправданием Лански. Его лишили паспорта и права выезжать за границу. Лански переселился в кондоминимум Империал-Хаус на набережной в Майами-Бич, где и провёл последние годы своей жизни. Известно, что практически каждое утро он выходил на прогулку с собакой и прохаживался по Коллинс-авеню, ведя образ жизни скромного пенсионера. 15 января 1983 года он скончался от рака лёгкого, находясь в окружении семьи. В первом браке супругой Меера стала Анна Цитрон, с которой он развёлся в 1946 году и которая родила ему сыновей Бернарда (Бадди) и Пола и дочь Сандру. Второй супругой стала Тельма Шир (ранее носила фамилию Шварц), маникюрщица в одной из гостиниц Мидтауна, с которой он прожил до конца своих дней. Пол окончил военную академию Вест-Пойнт, дослужился до звания капитана Армии США и участвовал в Корейской войне, после отставки стал преподавателем. Сандра получила высшее образование и стала женой предпринимателя.

ФБР полагало, что на банковских счетах Лански находилось порядка 300 миллионов долларов США, но ничего не смогло найти — по документам Лански был почти нищим. Биограф Меера Роберт Лейси описывает, что прежде колоссально богатый человек, Меер разорился в последние 20 лет своей жизни и не смог собрать средства, чтобы вылечить одного из своих сыновей. Биограф полагает, что прямых доказательств того, что Лански был воплощением зла и главным элементом механизма американской мафии, не было. Более того, сами родственники утверждали, что богатство и влияние Лански были искусственно раздуты. Внучка его второй жены рассказала писателю Ти Джею Инглишу, что у Лански остались только 57 тысяч долларов США наличными, а её дед утверждал, что все его средства пропали на Кубе. Только в 2015 году внук Лански, Гэри Рапопорт, обратился к властям Кубы с просьбой компенсировать стоимость гостиницы «Ривьера», которую его дед построил в Гаване.

Хэнк Мессик из газеты «Miami Herald», который долгое время расследовал деятельность Лански, писал, что секрет к пониманию поступков Лански лежал в его окружении, которое и принадлежало ему в первую очередь Прокурор Манхэттена и ФБР Роберт Моргентау считал, что Лански переводил деньги на фиктивные счета и жил под другими именами, а на счёт со своим собственным именем всегда клал небольшую сумму денег, чтобы отвести подозрения — однако ни историки, ни экономисты, ни криминалисты до сих пор не установили, сколько именно средств принадлежало Лански. В 2010 году Сандра Лански сказала, что её отец перевёл в своё время 15 миллионов долларов в начале 1970-х годов на счёт брата, поскольку имел серьёзные проблемы с Налоговым управлением США.

Образ в культуре 
 Меер Лански стал прототипом Хаймана Рота в фильме «Крёстный отец 2» (1974).
 В романе Стюрата Слейда «Рейд Валькирий» Меер Лански стал Президентом Кубы, полностью контролируемой итало-американской мафией.
 В фильме «Гавана» (1990) его воплотил Марк Райделл.
 В фильме «Преступный синдикат» (1991) его воплотил Патрик Демпси.
 В телефильме «Крёстный Лански» (1999) его воплотили  (в возрасте 17—26 лет) и Ричард Дрейфус.
 В фильме «Потерянный город» (2005) его воплотил Дастин Хоффман.
 В сериале «Подпольная империя» (2010—2014) его воплотил .
 В фильме «Багси» (байопик режиссёра Барри Левинсона о гангстере Бенджамине «Багси» Сигеле) в роли Бен Кингсли.
 В фильме «Мейер Лански» (2021) его воплотили Джон Магаро (в молодости) и Харви Кейтель.
 В фильме «Легенда» (2015) упоминается в разговоре на 28:30 минуте.

Примечания

Литература 
 Lacey, Robert: Little man. Meyer Lansky and the Gangster Life. Little, Brown and Company; Boston Toronto London 1991. ISBN 0-316-51163-3

Ссылки 

 Official Meyer Lansky Memorabilia Museum 2001 Edition
 Jewish Virtual Library — Meyer Lansky
 Free Information Society: Meyer Lansky
 Seize The Night: Meyer Lansky
 Review of Robert Lacey’s book 'Little Man'
 Review of Movie «Lansky»
 'Havana' Revisited: An American Gangster in Cuba NPR, June 5, 2009

Гангстеры еврейской мафии
История преступности
Умершие от рака лёгкого
Иммигрировавшие в США из Российской империи